2 miejscowości w Polsce:
 Frydrychów – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Jeżów
 Frydrychów – przysiółek wsi Ścibórz, w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Paczków